Ферульник щетинколистный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Растёт на склонах гор, в кустарниках, на луговинах среди леса и по опушкам. Поднимается до высоты 2000 метров на уровнем моря.

Распространён в Восточном и Южном Закавказье.

Плоды содержат эфирное масло неизвестного состава и используются в Закавказье как пряность.

Ботаническое описание 
Стебель голый, зелёный, прямостоячий, тонкоребристый и немного угловатый, высотой 20—60 см. Корень толстый, вертикальный.

Листья узколанцетные; прикорневые на достаточно длинных черешках, многократно перисторассечёные, длиной 20—30 см, шириной 2—4 см, доли последнего порядка щетиновидные, желобчатые, длиной 5—12 мм; стеблевые — более мелкие, на более коротких черешках; верхние — сидячие, мелкие, длиной 1—2 см.

Главный зонтик крупный, обоеполый, во время цветения диаметром 6—10 см; боковые более мелкие, диаметром 2—3 см, тычиночные.

Плод эллиптический, сильно сжат со спинки, длиной 11—13 мм, шириной 6—7 мм, с тремя узкокрылатыми спинными рёбрами и двумя широкими боковыми крыльями.

Таксономия 
Вид Ферульник щетинколистный входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ферульник щетинколистный на сайте Плантариум 

Зонтичные
Флора Кавказа
Пряности